Тавхелидзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тавхелидзе, Альберт Никифорович (1930—2010) — советский и грузинский учёный, академик АН СССР, президент Академии наук Грузии (1986—2005).
 Тавхелидзе, Майя Ношревановна (род. 1988) — российский тележурналист, телеведущая, блогер, автор и ведущая программы «Корпорации Монстров» на телеканале «Россия-24».